Peter Hansen kan syfta på:

 Peter Hansen (författare) (1840–1905), dansk författare.
 Peter Hansen (konstnär) (1868–1928), dansk konstnär.
 Peter Hansen (tonsättare) (född 1958), svensk tonsättare.
 Peter Andreas Hansen (1795–1874), dansk astronom.